Pindling ist der Familienname folgender Personen:

 Lynden O. Pindling (1930–2000), bahamaischer Politiker, Premierminister der Bahamas (1967–1992)
 Marguerite Pindling (* 1932), bahamaische Politikerin, Generalgouverneurin der Bahamas